Trinia dioica är en flockblommig växtart som beskrevs av Jules Pierre Fourreau. Trinia dioica ingår i släktet Trinia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
dioica